Појам Исис се може односити на:

 Исис (египатска богиња), египатска богиња
 Исис (музичка група), музичка група